Мо́рис Се́ндак (; 10 июня 1928, Бруклин, Нью-Йорк — 8 мая 2012, Данбери, Коннектикут) — американский детский писатель и художник-иллюстратор, мировую известность которому принесла книжка с картинками «Там, где живут чудовища» (1963).

При том, что книги Сендака переводились на многие языки, русскому читателю он оставался практически неизвестным: за исключением нескольких журнальных публикаций, в русском переводе его произведения не выходили вплоть до конца 2014 года. В СССР был издан лишь перевод одной книги на эстонский язык.

Биография 
Родился в еврейской семье. Его родители, Филип (Пинхос) Сендак и Сара Шиндлер, иммигрировали из Польши (Ломжа) и России (соответственно) в 1913 году и поселились в Бруклине. Стать художником-иллюстратором решил в двенадцать лет, посмотрев мультфильм «Фантазия». Первый сборник сказок выпустил в 1951 году, а в 1963 году издал самую популярную свою книгу «Там, где живут чудовища», переизданную в десятках стран.

Иллюстрировал серию книг для детей  Эльзы Хольмелунд Минарик, выпущенную издательством HarperCollins; в 1995 году на основе его иллюстраций в Канаде снят 39-серийный мультфильм «Медвежонок».

В 1999 году вместе с писателем и режиссёром  участвовал в создании спектакля танцевальной компании «Пилоболус» «Отбор» (A Selection), посвящённого теме холокоста. В 2003 году сыграл эпизодическую роль пожилого раввина в сериале «Ангелы в Америке», снятом по сценарию его друга, писателя Тони Кушнера. В том же году издал с собственными иллюстрациями переведённую с идиша книгу своего отца, , «В доме у деда» (In Grandpa’s House).

В 2009 году состоялась премьера фильма по сказке Сендака «Там, где живут чудовища».

Семейная жизнь 
Сендак был геем, хотя никогда не афишировал этого. Его признание было опубликовано лишь в статье 2008 года, опубликованной в The New York Times. Это произошло уже после смерти партнёра Сендака, психоаналитика Юджина Глинна, который умер в мае 2007 года от рака лёгких. Их отношения длились 50 лет. Родители писателя не знали о его ориентации. Говорить о ней публично в расцвете своей карьеры он также не хотел, поскольку понимал, что подобное признание может сильно повредить его популярности как детского автора.

Книги 
Сендак проиллюстрировал десятки книг разных авторов.

К его собственным книгам, в которых он является и автором текста, и иллюстратором, относятся:
 Kenny’s Window (1956)
 Very Far Away (1957)
 The Sign on Rosie’s Door (1960)
 The Nutshell Library (1962)
 Alligators All Around (An Alphabet)
 Chicken Soup with Rice (A Book of Months)
 One Was Johnny (A Counting Book)
 Pierre (A Cautionary Tale)
 Where the Wild Things Are (1963)
 Higglety Pigglety Pop! or There Must Be More to Life (1967) ISBN 0-06-028479-X
 In the Night Kitchen (1970)
 Ten Little Rabbits: A Counting Book with Mino the Magician (1970)
 Some Swell Pup or Are You Sure You Want a Dog? (совместно с Мэтью Марголисом) (1976)
 Seven Little Monsters (1977)
 Fantasy Sketches (1981)
 Outside Over There (1981)
 Caldecott and Co: Notes on Books and Pictures (сборник эссе о детской литературе) (1988)
 We Are All in the Dumps with Jack and Guy (1993)
 Maurice Sendak’s Christmas Mystery (1995) (книжка с приложением пазла)
 Mommy? (книжка-панорама) (2006) ISBN 0-439-88050-5
 Bumble-Ardy (2011) ISBN 0-06-205198-9, ISBN 978-0-06-205198-1

Награды 
 1964 — Медаль Калдекотта за книгу Where the Wild Things Are
 1970 — Премия имени Х. К. Андерсена за иллюстрирование детских книг
 1982 — National Book Award for Young People's Literature в номинации «книжка с картинками» за книгу Outside Over There
 1983 — Laura Ingalls Wilder Medal
 1996 — Национальная медаль США в области искусств
 2003 — Премия памяти Астрид Линдгрен (совместно с Кристине Нёстлингер)

Память 
 В честь Сендака названа школа в Северном Голливуде (Калифорния).

Примечания

Ссылки 
 Морис Сендак в журнале «Весёлые картинки» (1988 год)
 Морис Сендак: В жизни должно быть что-то большее
 Вальтер Шерф. Морис Сендак // «Детская литература». 1972. № 8. — С. 71—75. (pdf)
 Ольга Мяэотс. МОРИС СЕНДАК (MAURICE SENDAK)
 Новая история оловянных солдатиков (Морис Сендак)
 Морис Сендак на сайте Philatelia.ru

Выпускники Средней школы Лафайет (Нью-Йорк)
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели США
Меценаты США
Писатели США
Художники-иллюстраторы США
Иллюстраторы детской книги
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Умершие от инсульта
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Йельского университета